Luis Alonso Poncela (Zamora, España, 2 de agosto de 1937) es un exfutbolista español que se desempeñaba como defensa.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de la provincia de Zamora
Futbolistas de la Unión Deportiva Salamanca en los años 1960
Futbolistas del Real Oviedo en los años 1960
Futbolistas del Club Deportivo Castellón
Nacidos en Zamora